Lago ima više značenja:
 Lago (Askoli Pičeno)
 Lago (Avelino)
 Lago (Bergamo)
 Lago (Katanija)
 Lago
 Lago (Forli-Čezena)
 Lago (Đenova)
 Lago (Mesina)
 Lago (Modena)
 Lago (Parma)
 Lago (Pavija)
 Lago (Pjačenca)
 Lago (Ređo Emilija)
 Lago (Trento)
 Lago (Trevizo)
 Lago (Vičenca)